

Sciences 
 Udo, surnom de premier exemplaire d'hominidé Danuvius guggenmosi dont des fossiles ont été trouvés.
 Udo, le nom vernaculaire, d'origine japonaise (独活), de Aralia cordata, une plante de la famille des Araliaceae.
 Ultra Density Optical, un format pour optical discs

Personnes 
 Udo, un prénom allemand ;
 Udo (-1028), prince des  Abodrites vers 1020 à 1028 ;
 Udo, le nom d'un personnage dans le livre  Caïus et le gladiateur ;
 Udo, le nom d'artiste de Udo Mechels, un chanteur belge (flamand) ;
 Udo Dirkschneider, un chanteur allemand, fondateur du groupe de heavy metal U.D.O..

Toponymes 
 Udo (宇藤), un surnom du Japon
 , un sanctuaire shintô se situant dans la ville de Nichinan préfecture de Miyazaki (Japon).

 Udo, le nom de plusieurs iles de Corée, entre autres :
Udo (Jeju)
Udo (South Jeolla)

Autres utilisations 
 UDO, un langage de balisage léger.